Rickerl ist eine Filmkomödie von Adrian Goiginger, die im Laufe des Jahres 2023 in die Kinos kommen soll.

Handlung 
Als Straßen- und Beislmusiker lebt Erich „Rickerl“ Bohacek am Rande des Existenzminimums. Der Idealist kommt gerade so über die Runden, für große Sprünge aber reicht das nicht. Er hat einen 8-jährigen Sohn, der jedes zweite Wochenende bei ihm ist. Rickerl hofft mit seinen persönlichen, emotionalen Liedern Erfolg zu haben, steht sich dabei aber immer wieder selbst im Weg. Der große Durchbruch lässt auf sich warten.

Produktion 

Regie führte Adrian Goiginger, der auch das Drehbuch schrieb.

Für Voodoo Jürgens, der Erich „Rickerl“ Bohacek spielt, ist es seine erste Hauptrolle. Der österreichische Liedermacher steuerte auch die Filmmusik bei. 

Die Dreharbeiten fanden von Anfang Oktober bis Mitte November 2022 an insgesamt 30 Drehtagen in Wien statt.

Der Film soll im Laufe des Jahres 2023 in die Kinos kommen, voraussichtlich im Herbst.

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmtitel 2023
Österreichischer Film
Deutscher Film
Filmkomödie